Копанки:

Россия 
 Копанки — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Копанки — посёлок в Павловском районе Воронежской области.
 Копанки — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Копанки — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
Копанки - вид "кед" с высоким протектором-шипами, являющимися продолжением подошвы. (Простонародное определение)

Украина

Ивано-Франковская область 
 Копанки — село, Калушский район

Кировоградская область 
 Копанки — село, Маловисковский район

Харьковская область 
 Копанки — село, Богодуховский район, присоединено к посёлку Червоная Нива в 1999 году
 Копанки — село, Боровский район 
 Копанки — село, Малокомишуваский сельский совет, Изюмский район
 Копанки — село, Бугаевский сельский совет, Изюмский район, село ликвидировано
 Копанки — село, Красноградский район

См. также 
 Копани
 Копань